Основна стаття Вімблдонський турнір 2019

Чемпіонами 2018 року була пара американців Майк Браян та Джек Сок, але Сок пропускав турнір через травму. Майк Браян грав із братом Бобом.

На початку турніру на лідерство в парному рейтингу ATP претендували Майк Браян (чинний №1), Лукаш Кубот, Хуан Себастьян Кабаль, Роберт Фара та Бруно Соарес. Щоб замістити Браяна, Кубот повинен був принаймні добратися до півфіналу, а Соарес, Кабаль і Фара — виграти турнір.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2019 у тенісі
2019 в англійському спорті